Skeppsvik kan syfta på:

Skeppsvik, Södermanland – småort och fritidshusområde.
Skeppsvik, Umeå kommun – en före detta industrimiljö som blivit fritidshusområde.
Skeppsvik, Eckerö kommun – en del av Torps by i Eckerö kommun, Åland.